Altherr ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Altherr (* 1991), deutsch-amerikanischer Baseballspieler
 Alfred Altherr (1843–1918), Schweizer Theologe
 Alfred Altherr (Architekt) (1911–1972), Schweizer Architekt
 Alfred Johann Altherr (1875–1945), Schweizer Kunstgewerbelehrer, Direktor der Kunstgewerbeschule Zürich
 Emma Altherr-Simond (1838–1925), Schweizer Hotelierin in Appenzell Ausserrhoden
 Fedor Altherr (1896–1980), Schweizer Architekt
 Frank Altherr (* 1961), deutscher Fußballspieler
 Gustav Altherr (1870–1954), Schweizer Gemeindepräsident, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat
 Hans Altherr (* 1950), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP)
 Hans Jörg Altherr (1731–1793), Appenzeller Baumeister
 Heinrich Altherr (1878–1947), Schweizer Maler
 Heinrich Altherr (Schriftsteller) (1909–1993), Schweizer Schriftsteller
 Hermann Altherr (1848–1927), Schweizer Arzt und Politiker
 Johanna Altherr (* 1968), Schweizer Installations- und Performancekünstlerin
 Johannes Altherr (1850–1928), Schweizer Unternehmer und Regierungsrat aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Johann Conrad Altherr (1797–1877), Schweizer Erfinder aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Jürg Altherr (1944–2018), Schweizer Bildhauer, Landschaftsarchitekt und Installationskünstler
 Michael Altherr (1681–1735), Schweizer Landesbauherr, Landammann und Tagsatzungsgesandter von Appenzell Ausserrhoden
 Paul Altherr (1870–1928), Schweizer Maler und Zeichner
 Rainer Altherr (* 1947), deutscher Mineraloge
 Walter Altherr (* 1946), deutscher Politiker (CDU)

Familien mit diesem Namen: 
 Altherr (Familie, Speicher)
 Altherr (Familie, Trogen)

der Altherr ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Philipp I. von Nassau-Idstein (1492–1558), Graf von Nassau-Wiesbaden-Idstein, siehe Philipp I. (Nassau-Wiesbaden-Idstein)

Siehe auch:
 Alther
 Alter Herr